El nombre de Iglesia de San Esteban es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Esteban:

Advocación 
 El más común, por su importancia en la Iglesia Católica, es San Esteban Protomártir;

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Alemania 
 Iglesia de San Esteban, iglesia en la ciudad de Baden;
 Iglesia de San Esteban, iglesia en la ciudad de Bamberg, Baviera;
 Iglesia de San Esteban, iglesia en la ciudad de Bickenbach;
 Iglesia de San Esteban, iglesia en la ciudad de Bremen;
 Iglesia de San Esteban, iglesia en la ciudad de Calbe;
 Iglesia de San Esteban, iglesia en la ciudad de Fuchtsal;
 Iglesia de San Esteban, iglesia en la ciudad de Karlsruhe;
 Iglesia de San Esteban, iglesia en la ciudad de Kissing;
 Iglesia de San Esteban, iglesia en la ciudad de Constanza;
 Iglesia de San Esteban, iglesia en la ciudad de Ottersleben, Magdeburgo;
 Iglesia de San Esteban, iglesia en la ciudad de Westerhüsen, Magdeburgo;
 Iglesia de San Esteban, iglesia en la ciudad de Maguncia (Mainz);
 Iglesia de San Esteban, iglesia en la ciudad de Osterwieck;

además:
 Ausburgo, ver :de:Benediktinerkloster St. Stephan (Augsburg), monasterio benedictino en la ciudad de Ausburgo;
 sobre el Burg Bischofstein, ver Burg-Kapelle St. Stefan
 :de:Osteraufkirche, iglesia de San Esteban, entre Denklingen y Dienhausen
 Halberstadt, ver :de:Dom zu Halberstadt
 Passau, ver :de:Dom St. Stephan (Passau)
 Schwabmünchen, ver :de:Kloster St. Stephan (Schwabmünchen), monasterio de la ciudad de Schwabmünchen

en Andorra
 Iglesia de San Esteban, en Andorra la Vieja

en Austria 
 Iglesia estatal de San Esteban, iglesia en la ciudad de Branau.

en España 
 

 Iglesia de San Esteban, patrón de Fuenlabrada, (Madrid);
 Iglesia de San Esteban, desacralizada en la ciudad de Zamora;
 iglesia de San Esteban Protomártir, católica en la localidad de Aberásturi, Álava;
 Iglesia de San Esteban, católica en la localidad de Alija del Infantado, León;
 Iglesia de San Esteban (B.I.C. 23/03/1960), católica en la localidad de Aramil, Asturias;
 Iglesia de San Esteban (B.I.C.), católica en la localidad de Ciaño, Asturias;
 Iglesia de San Esteban, católica en la ciudad de Burgos;
 Iglesia de San Esteban (B.I.C. 06/10/1997), católica en la localidad de Bañuelos del Rudrón, Burgos;
 Iglesia de San Esteban, (B.I.C. 20/02/1979), católica en la localidad de Murillo de Río Leza, (La Rioja);
 Iglesia de San Esteban (B.I.C. 31/01/1995), católica en la localidad de Ciaño, Asturias;
 Iglesia de San Esteban, iglesia católica en la localidad de Codesal, Zamora;
 Iglesia de San Esteban, católica en la localidad de Cuéllar, Segovia;
 Iglesia de San Esteban, católica en la localidad de Granollers, Barcelona;
 Iglesia de San Esteban, católica en la localidad de Luesia, Zaragoza;
 Iglesia de San Esteban, católica en la ciudad de Plasencia, Cáceres;
 Iglesia de San Esteban, católica en la localidad de Guijo de Coria, Cáceres;
 Iglesia del Convento de San Esteban, católica en la ciudad de Salamanca;
 Iglesia de San Esteban, católica en la ciudad de Segovia;
 Iglesia de San Esteban, católica en la ciudad de Sevilla;
 Iglesia de San Esteban (B.I.C. 21/01/1993), católica en la localidad de Sograndio, Asturias;
 Iglesia de San Esteban, en Soria, España;
 Iglesia de San Esteban, católica en la villa de Sos del Rey Católico , Zaragoza;
 Iglesia de San Esteban, católica en la localidad de Tubilla del Agua, Burgos;
 Iglesia de San Esteban, católica en la ciudad de Valencia;
 Iglesia de San Esteban, católica en la localidad de Corullón, León;
 Iglesia de San Esteban, católica en la localidad de Zubiri, Navarra;

en Estados Unidos 
St. Stephen's Church
 Iglesia de San Esteban, iglesia episcopal norteamericana en Harrington, condado de  Kent, en Delaware
 Iglesia de San Esteban, iglesia episcopal en Providence, Rhode Island, en el East Side, cerca de la Brown University
 Iglesia de San Esteban, iglesia en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos.

en Francia 
Église Saint-Étienne
 Iglesia de San Esteban, católica, en la ciudad de Beauvais;
 Iglesia de San Esteban, católica, en la ciudad de Blancafort;
 Iglesia de San Esteban, católica, en la ciudad de Brie-Comte-Robert;
 Iglesia de San Esteban, católica, en el pueblo de Claye, hoy en día ciudad de Claye-Souilly;
 Iglesia de San Esteban, católica, en la ciudad de Dreux;
 Iglesia de San Esteban, católica, en la ciudad de Estrasburgo;
 Iglesia de San Esteban, católica, en la ciudad de Mayence;
 Iglesia de San Esteban, católica, en la ciudad de Mulhouse;
 Iglesia de San Esteban, católica, en la ciudad de Nevers;
 Iglesia de Saint-Étienne-du-Mont (San Esteban del Monte), católica, en la capital de Francia, París;

en Israel 

Iglesia de San Esteban, católica en la ciudad de Jerusalén;
Iglesia de San Esteban, católica en Beit Jimal;

en Polonia 
Kościół św. Szczepana
 Iglesia de San Esteban, católica en la ciudad de Katowice;
 Iglesia de San Esteban, católica en la ciudad de Cracovia;
 Iglesia de San Esteban, católica en la ciudad de Torún;

en Portugal 
 Iglesia de Santo Estêvão, en Lisboa;

en Reino Unido 
St. Stephen's Church
 Iglesia de San Esteban, en la ciudad de San Albano (una de la más antiguas iglesias aún en uso);
 Iglesia de San Esteban, antigua iglesia de Londres, que fue destruida y reconstruida varias veces, actualmente en ruinas

en República Checa 
 Iglesia de San Esteban, católica en la ciudad de Praga;

en Suiza 
 Iglesia de San Esteban, en la ciudad de Basilea;

Otros edificios religiosos relevantes dedicados a San Esteban 

 Catedrales

  en Austria:
 Catedral de San Esteban, católica, en la ciudad de Viena;
  en Alemania:
 Catedral de San Esteban, en la ciudad de Passau;
  en Francia:
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Agde;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Auxerre;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Bourges;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Cahors;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Châlons-en-Champagne;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Limoges;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Meaux;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Metz;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Sens;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Toul;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en Toulouse;
 Catedral de San Esteban (Cathédrale Saint-Étienne), catedral católica, en París (desaparecida);
 Basílicas

  en Hungría:
 Basílica de San Esteban, en la ciudad de Budapest;
  en Italia:
 Basílica de San Esteban, en la ciudad de Bolonia.

Varios 
 Santo Stefano Rotondo (Roma)
 Kathedrale von Sens
 Iglesia de San Esteban, la iglesia de ficción de The Archers.

Iglesia de San Esteban en otros idiomas 
 Stephanskirche (alemán);
 St. Stephen's Church (inglés);
 Église Saint-Étienne (francés);
 Kościół św. Szczepana (polaco);